Die A Grupa 1948/49 war die 25. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Meister wurde Lewski Sofia.

Modus 
Ab dieser Saison wurde der Meister wieder im Liga-System ermittelt. Zehn Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Der Tabellenletzte stieg direkt in die B Grupa ab. Die Teams auf den Plätzen 7, 8 und 9 spielten in einer Relegationsrunde gegen den 2., 3. und 4. der regionalen Division.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Relegationsspiele 

|}

Entscheidungsspiel 

|}

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1948
Fußballsaison 1948/49